Martin Cooke ist der Name folgender Personen:

* Martin Cooke (Politiker) (1872–1944), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Hoboken, New Jersey
 Martin Cooke (Sänger) (* 1955), australischer Sänger (Bariton)